Left for Dead bezeichnet:

 den Horrorfilm Left for Dead aus dem Jahr 2007 Halloween – Left for Dead
 das Coop-Multiplayer-Computerspiel Left 4 Dead
 eine Episode aus der Fernsehserie Inspector Barnaby
 eine Episode aus der Fernsehserie Navy CIS
 einen Horrorfilm aus dem Jahr 2009 Wrong Turn 3: Left For Dead
 den Titel einer CD aus dem Jahr 1989 der Band Crazy Horse
 den Titel einer CD aus dem Jahr 1989 der Band Rain Parade
 den Titel einer CD aus dem Jahr 2008 der Band Lääz Rockit